Chari puede referirse a:

Lugares 
 Río Chari, en África central.
 Chari, en Chad, uno de los tres departamentos que componen la región de Chari-Baguirmi.
 Chari-Baguirmi, región en Chad (1999-presente).
 Chari-Baguirmi, prefectura en Chad (1960-1999).
 Moyen-Chari, región en Chad (1999-presente).
 Moyen-Chari, prefectura en Chad (1960-1999).
 Chari, un pueblo en la provincia de Kermán, Irán.
 Chari, un pueblo en la provincia de Jorasán del Norte, Irán.

Otros usos 
 Chari (apellido).
 Chari Jazz, una banda chadiana.
 Ch'ari, una letra del alfabeto georgiano.